

Cinema
Angela – film brasiliano del 1951 diretto da Abilio Pereira de Almeida e Tom Payne
Angela – film italiano del 1954 diretto da Edoardo Anton
Angela – film italiano/canadese/statunitense del 1978 diretto da Boris Sagal
Angela – film statunitense del 1995 diretto da Rebecca Miller
Angela – film italiano del 2002 diretto da Roberta Torre
Angela - film italiano del 2005 diretto da Andrea Frazzi e Antonio Frazzi
Angel-A – film francese del 2005 diretto da Luc Besson

Musica
Angela – brano musicale di Luigi Tenco del 1962
Angela – singolo di José Feliciano del 1976
Angela/Pullman – singolo di Leano Morelli del 1981
Angela – singolo dei Bee Gees del 1988

Onomastica
 Angela – nome proprio di persona italiano femminile
 Angela – cognome italiano

Persone
 Angela (1938) – alias Angela Denia Tarenzi, cantante, paroliera e attrice italiana
 Alberto Angela (1962) – paleontologo, divulgatore scientifico, scrittore e giornalista italiano
 Carlo Angela (1875-1949) – medico, politico e antifascista italiano
 Irene Angela (1181-1208) – principessa bizantina
 Piero Angela (1928-2022) – divulgatore scientifico, giornalista, scrittore e conduttore televisivo italiano

Personaggi immaginari
Angela – personaggio del Ciclo dell'Eredità
Angela – personaggio dei fumetti Marvel Comics (in precedenza comprimario di Spawn)
Angela – protagonista dell'omonimo fumetto western francese

Zoologia
Angela – genere di insetti della famiglia Mantidae

Pagine correlate 
 Angelo (disambigua)
 Angeli
 Angel
 Angels